Coromina ist der Familienname folgender Personen:

 David Coromina (* 1974), spanischer Fußballspieler
 Vicenç Coromina i Bartrina (* 1943), katalanischer Kunsthändler und Kunstmäzen